Argentin válság (1988–1991)
 Argentin válság (1998–2003)